

Горнтаун — місто, штат Оклахома
 Горнтаун — переписна місцевість, штат Вірджинія